Irby ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Irby († 2015), britischer Bankier
 Frederick Paul Irby (1779–1844), britischer Marineoffizier
 James Irby (1793–1860), US-amerikanischer Politiker
 John L. M. Irby (1854–1900), US-amerikanischer Politiker
 Lynna Irby (* 1998), US-amerikanische Sprinterin
 Michael Irby (* 1972), US-amerikanischer Schauspieler
 Sherman Irby (* 1968), US-amerikanischer Jazzmusiker

Irby ist der Name mehrerer Orte:

 Irby (Merseyside), England
 Irby (Washington), Vereinigte Staaten
 Irby in the Marsh, England
 Irby upon Humber, England